Kody ISO 3166-2 dla krajów związkowych Austrii:

Zobacz też 
 kody ISO 3166-1 dla państw

2:AT
Podział administracyjny Austrii